USS Newport News je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Newport News (CA-148) 
 USS Newport News (SSN-750)

Newport News